Сырова́тка может означать:
 Сыворотка (молочная) на различных славянских языках, в частности, на украинском и чешском.
 Сыроватка (река), протекающая в Краснопольском и Сумском районах Сумской области, левый приток реки Псёл (бассейн Днепра); на реке расположены сёла Нижняя Сыроватка и Верхняя Сыроватка.
 Верхняя Сыроватка — село в Верхнесыроватском сельсовете на берегах реки Сыроватка в Сумском районе Сумской области.
 Нижняя Сыроватка — село в Нижнесыроватском сельсовете на левом берегу реки Сыроватка в Сумском районе.
 Сыроватка — прежнее название села Сыроватки в 78 км к востоку от Вильнюса, ныне в Сморгоньском районе Гродненской области Белоруссии.
 Фамилия
 Сыроватка, Владимир Иванович (1931—2021) — советский и российский учёный в области электромеханизации животноводства и кормопроизводства, машинных технологий приготовления комбикормов, академик ВАСХНИЛ (1990), академик РАН (2013).
 Сыроватка, Владимир (чеш. Vladimír Syrovátka; 1908—1973) — чехословацкий гребец-каноист, чемпион летних Олимпийских игр в Берлине (1936), чемпион Европы, победитель многих регат, тренер по гребле на байдарках и каноэ.

См. также 
 Сыроватко
 Сыворотка